Rafał Jakub Jarosławski (zm. 1493) – marszałek wielki koronny, podskarbi wielki koronny, kasztelan sandomierski, starosta lwowski, starosta sandomierski
 Rafał Jarosławski (zm. 1508) – kasztelan przemyski